Musée Emilio Greco est le titre d'espaces d'exposition dédiés à Emilio Greco. En Italie trois existent :

 Musée Emilio Greco (Catania)
 Musée Emilio Greco (Orvieto)
 Musée Emilio Greco (Sabaudia)

Autres musées 
Les œuvres d'Emilio Greco sont également signalés dans les structures suivantes :
 Galerie d'Art Moderne de Sant'Anna à Palerme
 Greco Garden, Hakone
 Musée de l'Ermitage, Leningrad
 Musée du Design, Naro
 Musée michelangiolesque, Caprese Michelangelo
 Musée national des Abruzzes, L'Aquila
 Museo dell'Opera del Duomo, Prato (modèle en plâtre d'un paliotto)
 Musée Pouchkine, Moscou